Петър Петров е български футболист, вратар.

Кариера 
Юноша на Литекс (Ловеч), играе като вратар. През лятото на 2016 преминава в школата на ЦСКА, като през сезон 2016/17 е използван във втория състав на армейците, но също така тренира с първия състав, играе в контроли, но не записва официален дебют за тима. През лятото на 2017 се завръща в тима на Литекс (Ловеч). В началото на 2019 се завръща в ЦСКА и е повикан на лагер с първия тим, но след лагера е пратен отново под наем в Литекс Ловеч. Започва подготовка с ЦСКА за сезон 2019/2020.

Външни препратки 
 Профил на играча в fcCSKA.com

Родени в Монтана
Български футболисти
Футболисти на Литекс (Ловеч)
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)